Этьен II де Труа
 Этьен III Анри (1089—1102), также граф Блуа